Rydin är ett efternamn som burits av bland andra: 

 Axel Rydin, flera personer
 Axel Rydin (ämbetsman) (1865–1935), svensk ämbetsman
 Axel Rydin (seglare) (1887–1971), svensk seglare
 Bengt Rydin (1925–2016), svensk jurist
 Bo Rydin (född 1932), svensk industriman
 Carl Gustaf Rydin (1798–1877), svensk industriman och politiker
 Conrad Rydin (1870–1948), svensk jurist
 Elsa Rydin (född 1968), svensk kristen musiker
 Hans Rydin (1895–1990), svensk industriman
 Herman Rydin, flera personer
 Herman Rydin (professor) (1822–1904), svensk jurist och politiker
 Herman Rydin (generaldirektör) (1861–1930), svensk ämbetsman
 Håkan Rydin, flera personer
 Håkan Rydin (farmakolog) (1902-1985), svensk farmakolog
 Håkan Rydin (jazzpianist) (född 1951), svensk jazzpianist
 Karl Rydin (1854–1912), svensk jurist och ämbetsman
 Maud Rydin (1929–2019), svensk konstnär
 Oskar Rydin (1865–1935),  svensk ämbetsman